Вальпараи́со () — муниципалитет в Мексике, штат Сакатекас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Примечания

Ссылки 
 Gobierno Municipal de Valparaíso Zacatecas
 Portal de Valparaíso Zacatecas

Муниципалитеты Сакатекаса